Angiolillo, propr. Angelo Duca detto Angiolillo (1734-1784) – brigante italiano
 Angiolillo Arcuccio o Angelillo (1440/1450-1492) – pittore e miniatore italiano

Cognome
 Luciana Angiolillo, nome d'arte di Luciana Nevi (1925-2015) – ex attrice cinematografica italiana
 Maria Angiolillo, Maria Girani coniugata Angiolillo (1921-2009) – collezionista d'arte italiana
 Michele Angiolillo (1871-1897) – anarchico attentatore del primo ministro spagnolo Antonio Cánovas del Castillo
 Renato Angiolillo (1901-1973) – giornalista e politico italiano, fondatore ed editore del quotidiano Il Tempo